Роберто Фернандес Бонильо (; ) — испанский футболист, выступал на позиции полузащитника. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер.

Известен по выступлениям за «Валенсию», «Барселону» и «Вильярреал». Всего за 20 сезонов провёл 675 лиговых матчей и забил 109 голов.

Клубная карьера 
Профессионально начал играть в 1979 году в «Кастельоне». Через два года Роберто перешёл в «Валенсию». В первых четырёх сезонах Бонильо успел 33 раза поразить ворота соперников. В «Валенсии» играл до 1986 года.

В 1986 году перешёл в состав «Барселоны». В первых 40 матчей Роберто забил 10 раз. В том числе гол с пенальти в ворота «Реал Мадрида», который оказал очень большое влияние в том сезоне.

Также Роберто с «каталонцами» выиграл дважды Кубок Испании, а также Кубок обладателей кубков в 1989 году. В 1990 году вернулся в «Валенсию». Пропустил почти весь сезон 1993/94 из-за травмы.

В сезоне 1995/96 перешёл в другой знакомый клуб — «Вильярреал», который играл в Сегунде. В третьем сезоне за клуб Роберто сыграл 36 матчей и забил 1 гол. В том сезоне «Вильярреал» вышел в Ла-Лигу. Закончил карьеру в «Кордове», за которую играл с 1999 по 2001 года.

Через 3 года после карьеры игрока Роберто стал тренером «Валенсии Местальи». В этом же году он был тренером клуба из Сегунду, «Кордова». Сезон 2006/07 тренировал «Ориуэлу». Последним клубом, который он тренировал, является «Альсира».

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Испании состоялся 27 октября 1982 года в матче Квалификации на ЧЕ 1984 против сборную Исландии. Тогда Роберто провёл все 90 минут встречи. Вице-чемпион Чемпионата Европы 1984 года (вышел на замену на 85 минуте). Участник чемпионата мира 1990 года в Италии.

Достижения 
 «Кастелон»
 Чемпион Сегунды: 1980/81

 «Барселона»
 Обладатель Кубка обладателей кубков: 1988/89
 Обладатель Кубка Испании: 1987/88, 1989/90.

 Испания (до 21 года)
 Чемпион Европы среди молодёжных команд: 1986

 Испания
 Вице-чемпион Чемпионата Европы 1984 года: 1986

Статистика выступлений

Клубная статистика

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 BDFutbol player profile
 BDFutbol coach profile
 National team data 
 
 CiberChe biography and stats 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Кастельон»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Кордова»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Кордова»